Berthold Laufer
 Frank Govert Laufer